Mieczysław Kalinowski ist der Name folgender Personen:

* Mieczysław Kalinowski (Jugendfunktionär)  (1907–1943), polnischer Offizier und Jugendfunktionär (KZMP)

Mieczyslaw Kalinowski steht für:
 Mieczyslaw Kalinowski (Schiff, 1973), Schnellfrachter der Polskie Linie Oceaniczne